Сергей Леонидович Тезов (род. 2 июля 1961) — российский актёр театра, кино и телевидения. Заслуженный артист Российской Федерации (2001).

Биография 
Окончил театральное училище им. М. С. Щепкина в 1983 году. Творческий путь начинал в Московском областном театре драмы.

В 1992 году, уже обладая значительным профессиональным опытом, стал артистом Государственного академического Малого театра.

Сын — Никита Тезов, актёр. Играет в антрепризе. Второй сын — Данила Тезов.

Награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (7 мая 2001 года) — за заслуги в области искусства
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1 августа 2006 года) — за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность

Театральные работы

Московский областной театр драмы 
 Тибальт — У. Шекспир «Ромео и Джульетта»;
 Плантагенет — Брукнер «Елизавета Английская»;
 Джекки — Рэттиган «Глубокое синее море»;
и др.

Малый театр 
 Глебов — Ф.Горенштейн «Детоубийца» (1993);
 Стражник — П.Ершов «Конёк-горбунок» (1993);
 Челибей — А. К. Толстой «Царь Борис» (1993);
 Иван Шуйский — А. К. Толстой «Царь Фёдор Иоаннович» (1994);
 Повар дивизиона — А. И. Солженицын «Пир победителей» (1995);
 Палач — А. К. Толстой «Князь Серебряный» (1995);
 Михайло Головин — А. К. Толстой «Царь Федор Иоаннович» (1995, 1997);
 Северный олень — Е.Шварц «Снежная королева» (1995);
 Подхалюзин — А. Н. Островский «Свои люди — сочтёмся» (1996);
 Петр; Лаптев — А. К. Толстой «Князь Серебряный» (1997);
 Самоквасов — М.Горький «Чудаки» (1997);
 Мозгляков — Ф. М. Достоевский «Дядюшкин сон» (1998);
 Василий — А. Н. Островский «Бешеные деньги» (1998);
 Селенин — Л. Н. Толстой «Воскресение» (1998);
 Гаврила — П.Ершов «Конёк-горбунок» (1999);
 Г-н N — А. С. Грибоедов «Горе от ума» (2000);
 1-й купец — А. Н. Островский «Пучина» (2001);
 Ризположенский — А. Н. Островский «Свои люди — сочтёмся» (2004);
 Князь Мстиславский — А. Н. Островский «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (2007);
 Африкан Савич Коршунов — А. Н. Островский «Бедность не порок» (2009);
 Генерал — С. Я. Маршак «Умные вещи» (2009, режиссёр В.Фёдоров).

Фильмография 
 2023 — Иду за тобой
 2023 — За каменной стеной 
 2022 — Чернобыль — Геннадий Васильевич Бердов
 2022 — Смерш. Новое — Уильям Кларк
 2022 — Приказа умирать не было — профессор
 2022 — Нулевой пациент — ведущий
 2022 — На ощупь — судья
 2021 — Синичка-5 — Кочергин
 2021 — Кулагины — генерал
 2019 — Я знаю твои секреты-2 — Михаил Якушев
 2018 — Легенда Феррари — Элингтон
 2018 — Мама — бывший комитетчик
 2018 — Двойная жизнь — Семашко
 2018 — Барс
 2017 — Форс-мажор — сотрудник ФСБ
 2017 — Оптимисты — врач
 2017 — Высокие отношения — Зарубеев
 2017 — Во веки вечные
 2016 — Анатомия убийства (фильм 1-й «Скелет в шкафу») — Дмитрий Александрович
 2016 — Преступление — Пётр Алексеевич Дроздов
 2016 — Провокатор — Васюков, начальник зоны
 2016 — Взломщик — подполковник Ерёмин Пётр Алексеевич, руководитель следственного департамента МВД
 2014 — Временщик — барон Генрих фон Шкилле
 2014 — Улыбка пересмешника — Леонид Паршин, олигарх
 2014 — Кураж — Александр Горлов, кинорежиссёр
 2013 — Паутина 7 — Демидов
 2013 — По лезвию бритвы — генерал Ильген
 2011 — Неистовый, яростный, бешеный... — Томпсон, капитан
 2011 — Объект 11 — Лебедев, полковник ФСБ (4 серия | Алмаз-шах)
 2011 — Обет молчания — Юра, отчим Ирочки
 2011 — Без следа (10-я серия) — Кравцов, врач
 2010 — Стройбатя — Лопахин
 2010 — Погоня за тенью — Максим Шамаев, милиционер (Старый волк | 10-я серия)
 2010 — Адвокатессы — прокурор по делу Кульковой (Подсудимые сядут наверняка | Фильм № 8)
 2009 — Отблески — зам. начальника (Капкан | 6-я серия)
 2009 — Осведомлённый источник в Москве (документальный) — Андропов
 2009 — Неизвестный путч (документальный) — Леонид Кравченко
 2009 — Медвежий угол — Жарков Семён Петрович, следователь
 2009 — Двойная пропажа — Самоваров
 2009 — Глухарь-2 — Потапов, отец Егора (Ради тебя | 14-я серия)
 2009 — Безмолвный свидетель-3 — Николай Сычёв (Девять миллиметров | 37, 38 серия)
 2008 — Солдаты. Дембельский альбом — эпизод
 2008 — Общая терапия — Чусов Олег Андреевич, генерал, пациент (Температура любви | 6-я серия)
 2008 — Любовь-морковь 2 — папа Юрика
 2008 — Закон и порядок: Отдел оперативных расследований−3 — Михаил Головин (Побег | фильм 9)
 2008 — Две сестры — эпизод
 2008 — Галина — (1-я и 3-я серии) — Анатолий Владимирович
 2007—2008 — Атлантида — врач
 2007 — Судебная колонка — Пугачёв (Квартира для ветерана | 8 серия)
 2007 — Солдаты-13 — эпизод
 2007 — Молодой Волкодав — путник
 2007 — Если у Вас нету тёти… (Украина) — Дмитрий
 2007 — Эксперты — Техов (Город страха | Фильм 1-й)
 2007 — Бухта пропавших дайверов —
 2007 — Адвокат-3 — Шухов (Ложь | фильм 3)
 2006 — Рельсы счастья — полковник (Как Вера наркотики возила, рисковое это дело! | 7 серия)
 2006 — Последняя исповедь — полковник
 2004—2013 — Кулагин и партнёры
 2004 — Москва. Центральный округ-2 — эпизод (Дети подземелья | 3 фильм)
 2003 — Прощание в июне — Усольцев, декан биологического факультета
 2002 — Горе от ума (фильм-спектакль) — господин Н
 2002 — ГАЗ — русские машины (документальный) — «афганец», водитель ГАЗ-66
 2000 — Чудаки (фильм-спектакль) — Самоквасов
 1999—2003 — Простые истины — эпизод
 1993 — Троцкий — эпизод
 1992 — Тишина —
 1992 — Вверх тормашками — Альберт
 1990 — Кошмар в сумасшедшем доме — Мозг, директор Дома творчества работников искусств и одновременно главарь банды
 1989 — Молодой человек из хорошей семьи — Кирилл, водитель, член группировки «Принудительная доброта»
 1989 — Лошади в океане — Сергей Леонидович, тюремный воспитатель
 1987 — Команда 33 — Андрей Дёмин, комсорг
 1984 — Приходи свободным — Павел

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Малого театра

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Малый театр Москвы